La cathédrale de l'Assomption de Tarnów est l'église principale du diocèse de Tarnów.

Tarnów
Tarnów
Tarnow
Tarnów